El concurso del año fue un concurso de televisión español presentado por Dani Martínez. El programa se emitió de lunes a viernes a las 13:20 horas, entre el 27 de agosto de 2018 y el 11 de junio de 2021 en Cuatro.

Formato y mecánica 
El concurso del año es la adaptación del concurso francés Guess My Age: Saurez-vous deviner mon âge?. En cada episodio, una pareja de concursantes (amigos, parientes, compañeros de trabajo, etc.) compiten para ganar un premio de 50.000 euros adivinando la edad exacta de siete personas totalmente anónimas. En la primera fase del concurso, los participantes disponen de seis pistas para poder adivinar la edad de cada persona. Estas son:

 la canción: en la que los concursantes tienen la oportunidad de escuchar una pieza musical lanzada en el año de nacimiento del desconocido;
 el evento: en la que se da como indicación un hecho ocurrido en el año de nacimiento del desconocido;
 la foto personal: en la que se muestra una fotografía del pasado del desconocido;
 el dato familiar: en la que se cuenta algún dato sobre la vida del desconocido, el cual está relacionada con la edad que tiene, el año en que nació o un período preciso de su vida;
 el famoso: en la que se muestra la imagen de una persona famosa nacida en el mismo año que el desconocido;
 el zoom: en el que los concursantes tienen la oportunidad de examinar más a fondo al desconocido.

Inicialmente, la pareja de competidores debe hacer una estimación provisional sobre la edad del desconocido. Luego, una vez que la pista ha sido elegida y resuelta, los jugadores deben decidir en 15 segundos si confirman o cambian la edad que habían supuesto anteriormente presionando un botón. Si la segunda estimación se realiza fuera del tiempo, se tendrá en cuenta la realizada antes de dar la pista.

Si la pareja adivina la edad del desconocido, mantiene el dinero intacto. De lo contrario, en el caso de una respuesta incorrecta, se elimina cierta cantidad del dinero del premio, dependiendo de la cantidad de años de diferencia entre la edad real y la apuesta de los participantes. Las penalizaciones están determinadas así:
  desconocido: penalización de 500€ por cada año de diferencia;
 2° desconocido: penalización de 1.000€ por cada año de diferencia;
  desconocido: penalización de 1.500€ por cada año de diferencia;
 4° desconocido: penalización de 2.000€ por cada año de diferencia;
 5° desconocido: penalización de 2.500€ por cada año de diferencia;
 6° desconocido: penalización de 3.000€ por cada año de diferencia.

Ya en la ronda final, los competidores, para ganar el premio acumulado hasta ese momento, deben adivinar la edad del séptimo desconocido, que es el más misterioso y enigmático. Los jugadores, para adivinar su edad exacta, pueden descartar dos de las seis pistas disponibles y tener cuatro intentos para lograr su objetivo con éxito. Además, por cada intento, se revelará una de las pistas elegidas al azar. Luego, la pareja debe escribir la edad correspondiente en una tableta y presionar el botón de confirmar en un máximo de 15 segundos. Por cada error, el dinero acumulado en la primera fase del juego se reducirá a la mitad, mientras que, en caso de respuesta correcta, la pareja ganará la cantidad correspondiente. Si en el cuarto intento los competidores no adivinan la edad, no ganarán nada.

Además, en el concurso participan también los desconocidos, que pueden ganar un premio en metálico de 500€, si logran despistar a los concursantes en más de 10 años de diferencia entre su apuesta y la realidad.

Temporadas y programas

Temporada 1 (2018-2019)

Temporada 2 (2019-2020)

Temporada 3 (2020-2021)

Especialesː El concurso del año
En el verano de 2019 y la primavera de 2021, Cuatro programó una serie de especiales de El concurso del año para su emisión en prime time. Estos especiales mantendrían la mecánica del formato con ligeros cambios, ya que esta vez se enfrentarían dos parejas de concursantes apadrinados por un famoso. Los dos equipos harían sus apuestas a lo largo de 7 rondas, pero únicamente jugaría la ronda final el dúo que hubiera mantenido la mayor cantidad de dinero llegados a ese punto. En este caso, se partiría de 100.000 euros a diferencia de los 50.000 de la versión diaria, de modo que el bonus obtenido por el desconocido si los concursantes fallaban su edad en 10 años o más, sería de 1.000 euros. Además, para ello, aparte de las seis pistas habituales, contarían con una nueva llamada el recuerdo.

Especiales Noche 2019

Especiales Noche 2021

Referencias

Enlaces externos 
 
 Programas completos en mitele.es
 
 
 

Concursos televisivos de España
Programas de televisión de Cuatro
Bulldog TV
Programas de televisión de España iniciados en 2018
Programas de televisión finalizados en 2021
Producciones de televisión suspendidas debido a la pandemia de COVID-19